Назарчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Назарчук Анатолій Анатолійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня.
 Назарчук Арнольд Григорович — перший демократично обраний голова міської ради Києва, відомий господарник, інженер, організатор виробництва в галузі приладобудування.
 Назарчук Володимир Васильович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назарчук Зіновій Теодорович — український фізик, академік Національної академії наук України.
 Назарчук Микола Олександрович (1982—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Назарчук Олександр Володимирович (*1989) — український футболіст.
 Назарчук Олександр Григорович ( 1939) — міністр сільського господарства РФ в 1994—1996 рр.
 Назарчук Роман Юрійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Шуст-Назарчук Ірина Василівна (1975) — українська співачка, бандуристка.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук